Jenggot (Krembung)
 Jenggot (Mekar Baru)
 Jenggot (Pekalongan Selatan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing